2812 Scaltriti – asteroide della fascia principale
 Bonifacio Scaltriti (1903-1966) – calciatore italiano